Tongue peut être : 
 la Tongue, une rivière américaine, des États du Wyoming et du Montana ;
 la tongue ou tong, un type de chaussure ;
 Tongué, commune du Mali, dans le cercle de Macina et la région de Ségou ;
 Tongue, un groupe de musique fondé par Cédric Gervy.

Carole Tongue (née en 1955), femme politique britannique

Voir aussi 
 
 Thongue